Tout ce qui porte le mot Èbre (Ebre en Catalan, Ebro en espagnol), en toponymie ou dans d'autres domaines, a un lien, proche ou distant, avec le fleuve du nord-est de l'Espagne.

Géographie

Hydrographie 
 Èbre, fleuve d'Espagne.
 , aire de sédimentation du tertiaire.
 Bassin versant de l'Èbre, aire du système hydrologique du fleuve homonyme.
 , canal d'irrigation du delta de l'Èbre.
 , canal d'irrigation du delta de l'Èbre.
 Delta de l'Èbre, embouchure du fleuve.
 , région du nord-est de la péninsule ibérique.

Communes 
 Corbera d'Ebre, commune de la province de Tarragone. 
 Deltebre, commune de la comarque de Baix Ebre.
 La Palma d'Ebre, commune de la province de Tarragone.
 Móra d'Ebre, commune de la comarque de Ribera d'Ebre.
 Riba-roja d'Ebre, commune de la province de Tarragone.

Régions 
 Baix Ebre, comarque espagnole de la province de Tarragone.
 Ribera d'Ebre, comarque de la communauté autonome de Catalogne.
 Terres de l'Ebre, région fonctionnelle de Catalogne.

Conservation de la nature 
 Parc naturel du delta de l'Èbre, en province de Tarragone.

Histoire 
 , division du  de l'Armée populaire de la République espagnole.
 Bataille de l'Èbre, bataille de la Guerre civile espagnole. 
 Bataille de l'Èbre (217 av. J.-C.), bataille de la deuxième guerre punique.
 Bouches-de-l'Èbre, ancien département français.
 Traité de l'Èbre ou Traité de l'Iber, traité romano-carthaginois.

Transports 
 Autovia de l'Ebre A-68, autoroute transversale est-ouest du nord de l'Espagne.
 Autoroute de l'Ebre AP-68, autoroute transversale espagnole reliant le Pays basque à l'Aragon.

Voir aussi